Résultats détaillés de l’édition 2008 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 14 au .

Faits marquants 
 L'Open d'Australie innove en 2008 avec une nouvelle surface, le Plexicushion, et remercie le fameux Rebound Ace utilisé depuis l'édition 1988. La nouvelle surface, censée être plus rapide, est moins sensible aux températures élevées qui rendaient parfois le Rebound Ace très délicat sous les fortes chaleurs de janvier de l'hémisphère sud.
 Des mesures contre la corruption, en particulier contre les paris sur internet aboutissant à des matchs supposés truqués, sont également adoptées.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de séries

Tableau final

Double messieurs

Têtes de séries

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2008
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2008
Tennis en janvier 2008